Жерме́н Франсуа́ Пулле́н де Сен-Фуа́ (; 5 февраля 1698 года, Ренн — 25 августа 1776 года) — французский писатель и драматург.

Биография 
До 36 лет служил мушкетёром; отличился в 1734 году в битве у Гвасталлы. Затем уволился из армии и обосновался в Ренне.
В 1721 году опубликовал первую комедию — «Пандору».

В 1740 году переехал в Париж, где превратился в модного автора. Сочинил два десятка комедий.

В 1764 году был назначен историографом ордена Святого Духа.

Творчество 
 «Пандора» (Pandore, 1721)
 Lettres d’une Turque à Paris (1730, 1732, 1760 — подражание «Персидским письмам» Монтескье)
 L’Oracle (1740)
 Deucalion et Pyrrha (1741)
 L’Île sauvage (1743)
 Le Sylphe (1743)
 Les Grâces (1744)
 Julie (1746)
 Egérie (1747)
 одноактная трагедия в прозе Zéloïde (1747)
 Les Veuves turques (1747)
 Les Métaphores (1748)
 La Colonie (1749)
 Le Rival supposé (1749)
 Les Hommes (1753)
 Essais historiques sur Paris в 5 томах (Лондон, 1754—1757)
 Le Financier (1761)
 Origine de la Maison de France (1761)
 Histoire de l’Ordre du Saint-Esprit (1767)
 «Письма на тему Железной маски» (Lettres au sujet de l’homme au masque de fer, 1768)

«Полное собрание сочинений» (Oeuvres complètes) издано посмертно в 1778 г.

Примечания

Ссылки 
 

Французские писатели XVIII века
Драматурги Франции XVIII века
Историографы
Писатели Бретани